Williams FW22 — гоночный автомобиль команды Williams, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 

Вместо провалившегося Алессандро Занарди в команду пригласили молодого англичанина Дженсона Баттона.  Первый год сотрудничества с BMW был успешным. Баварские двигатели были тяжелее и больше конкурентов, но практически не ломались. Впервые болиды Williams использовали 7-ступенчатую коробку передач. Изменилась окраска болидов - она стала соответствовать цветам BMW. Главным спонсором команды стала компания Compaq Computer Corporation.

На Гран-при Бразилии Баттон стал на тот момент самым молодым гонщиком в Формуле-1, который заработал зачетные очки. Напарник британца - Ральф Шумахер - порой приезжал на подиум, но конкурировать с доминирующими Ferrari и McLaren не представлялось возможным, поэтому 5 место в Чемпионате пилотов для немца было максимумом. Команда уверенно заняла 3 место в КК несмотря на то, что набрала лишь на одно очко больше, чем в прошлом году. Альянс Williams-BMW постепенно набирал силу.

Результаты гонок

Примечания

Ссылки 

Шасси Williams Формулы-1